Inana je v sumerski mitologiji »gospodarica neba«, boginja plodnosti, ljubezni in prepira.

Pooseblja jo zvezda Danica (Venera).

Njen mož je Dumuzi, sestra pa Ereškigal.

Rodoslovje sumerskih bogov

Sklici

Bibliografija 

 

 

 
Mezopotamska božanstva
Boginje vojne
Boginje ljubezni in poželenja
Boginje življenja, smrti in ponovnega rojstva